Großrettbach (lett.: «Rettbach grande») – frazione del comune tedesco di Drei Gleichen
 Kleinrettbach (lett.: «Rettbach piccola») – frazione del comune tedesco di Nesse-Apfelstädt